«Antítesis» es una canción interpretada por el rapero cubano Casdapro, nominada a Premios Arpa y premiada del festival Moviendo. Además nominada del festival Cuerda Viva.

Publicación y lanzamiento 
El sencillo fue lanzado y estrenado en todas las plataformas digitales y de streams el 23 de febrero del 2021, agregada independientemente por la distribuidora ONErpm. El videoclip oficial se publicó el 13 de marzo del 2021. 

La canción es de la autoría del propio intérprete quien tuvo como objetivo con la letra de la misma, hacer conciencia en los exponentes del género urbano, para que sean más responsables en los textos de sus canciones. «Antítesis» confronta las letras vanas así como a sus exponentes y hace un llamado de atención a golpe de rimas. La producción musical contó con los cubanos Yenier Carcassés y Arma Z. El realizador audiovisual GR Ruiz se encargó del rodaje del clip.

Reconocimientos 
El video oficial de este sencillo logra ser reconocido al ser premiado en las categorías de Rap/Hip-Hop y Mejor Edición de la 8.ªedición del Festival Moviendo 2021. En el mismo año logra ser incluido en la lista oficial de nominados del Festival Cuerda Viva en dos de sus categorías, Artista Novel y Rap/Hip-Hop. Actualmente se encuentra nominado a la 17 edición de Premios Arpa 2022 en la categoría de Mejor Álbum o Track Urbano, logrando así ser el primer sencillo interpretado por un cubano nominado a estos premios.

Premios y nominaciones 

 Premios Arpa 2022 - Nominación
 Festival Cuerda Viva 2021 - Nominación
 Festival Moviendo 2021 - Premio

Referencias 

Música
Música cristiana